Der Wahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt sowie die Gemeinden Algermissen, Giesen, Harsum, Holle, Schellerten und Söhlde im Landkreis Hildesheim.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth neun Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Markus Brinkmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 21.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 traten im Wahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Markus Brinkmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 22.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Hoppe, Falk-Olaf" |Falk-Olaf Hoppe
| 36,7
| 32,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Brinkmann, Markus" |Markus Brinkmann
| 45,9
| 41,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Lipecki, Nina-Susann" |Nina-Susann Lipecki
| 5,4
| 6,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Algermissen, Joachim" |Joachim Algermissen
| 7,9
| 6,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Fehlig, Heinz-Dieter" |Heinz-Dieter Fehlig
| 4,1
| 3,3
|-
| AfD
| 
|
| 6,9
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 69,1 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Markus Brinkmann (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Brinkmann, Markus" |Markus Brinkmann
|44,3
|38,2
|-
| CDU
| data-sort-value="Heinemann, Jens" |Jens Heinemann
|22,5
|37,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Hampel, Lars" |Lars Hampel
|9,6
|11,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Fell, Bernd" | Bernd Fell
|17,5
|6,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Hoppe, Patrick" |Patrick Hoppe
|2,5
|2,6
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Peper, Christian" |Christian Peper
|2,0
|1,8
|-
| NPD || || ||1,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Ruberg, Regina" |Regina Ruberg
|1,6
|1,0
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 64,2 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ernst, Ursula" | Ursula Ernst
| 46,6
| 43,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Brinkmann, Markus" | Markus Brinkmann
| 36,9
| 33,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Fell" | Bernd Fell
| 4,4
| 6,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Topp" | Sebastian Topp
| 5,5
| 6,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Huffer" | Michael Huffer
| 6,6
| 6,8
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
|Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| NPD
|
|
| 2,1
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 61,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Hildesheim)